Die Macau Open 2015 im Badminton fanden vom 24. bis zum 29. November 2015 im Tap Seac Multisport Pavilion in Macau statt.

Herreneinzel

Setzliste 

  Srikanth Kidambi (1. Runde)
  Tian Houwei (Finale)
  Lee Chong Wei (nicht gestartet)
  Son Wan-ho (1. Runde)
  Hu Yun (1. Runde)
  Wei Nan (1. Runde)
  H. S. Prannoy (Viertelfinale)
  Xue Song (1. Runde)
  Ajay Jayaram (1. Runde)
  Ng Ka Long (1. Runde)
  Wong Wing Ki (1. Runde)
  Tanongsak Saensomboonsuk (1. Runde)
  Jeon Hyeok-jin (Champion)
  Chong Wei Feng (1. Runde)
  Sai Praneeth Bhamidipati (Viertelfinale)
  Ihsan Maulana Mustofa (Halbfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 

  Ratchanok Intanon (nicht gestartet)
  Akane Yamaguchi (Halbfinale)
  Sun Yu (1. Runde)
  Bae Yeon-ju (Viertelfinale)
  P. V. Sindhu (Champion)
  Minatsu Mitani (Finale)
  Yui Hashimoto (Viertelfinale)
  Sayaka Sato (Viertelfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 

  Liu Xiaolong / Qiu Zihan (1. Runde)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (Champion)
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Viertelfinale)
 Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Halbfinale)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
  Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (1. Runde)
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (1. Runde)
  Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Halbfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 

  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (nicht gestartet)
  Jwala Gutta / Ashwini Ponnappa (1. Runde)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (1. Runde)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (Halbfinale)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Viertelfinale)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Champion)
  Ko A-ra / Yoo Hae-won (Viertelfinale)
  Chae Yoo-jung / Kim So-young (Viertelfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 

  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (nicht gestartet)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (nicht gestartet)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (Viertelfinale)
  Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (Viertelfinale)
  Shin Baek-cheol / Chae Yoo-jung (Champion)
  Chan Yun Lung / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
  Ronald Alexander / Melati Daeva Oktavianti (Halbfinale)
  Markis Kido / Pia Zebadiah (1. Runde)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2015
BWF Grand Prix 2015